Litwenski Selsawet steht für folgende Ortschaften in der Republik Belarus:
 Litwenski Selsawet (Rajon Stoubzy), Rajon Stoubzy, Minskaja Woblasz
 Litwenski Selsawet (Rajon Maladsetschna), ehemalige Gemeinde im Rajon Maladsetschna, eingegliedert im Haradsilauski Selsawet, ehemals Maladsetschanskaja Woblasz